Klávesnice může být:

 klávesnice (technika) – soustava kláves u strojů nebo přístrojů, např. počítačová klávesnice, numerická klávesnice aj.
 hudební klávesnice (klaviatura) – soustava kláves některých hudebních nástrojů (např. u klavíru, varhan, akordeonu apod.) sestavená v určitém pořádku

Externí odkazy